Secretary of State steht für:
 United States Secretary of State, Außenminister der Vereinigten Staaten
 Secretary of State (US-Bundesstaaten), hohes Wahlamt
 Secretary of State (Vereinigtes Königreich), Minister des Kabinetts